Флен (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Флен (Швеція) () — місто у Швеції, у лені Седерманланд.

 Флен (округ Нансі) () —  муніципалітет у Франції.
 Флен (округ Люневіль) () —  муніципалітет у Франції.
 Флен-Нев-Егліз —  муніципалітет у Франції.
 Флен-сюр-Сен —  муніципалітет у Франції.
 Флень-Аві —  муніципалітет у Франції.